Fotbollsallsvenskan 1966 spelades 24 april–30 oktober 1966, och vanns av Djurgårdens IF. Vårsäsongen spelades 24 april–19 juni, och höstsäsongen spelades 3 augusti–30 oktober. Första omgången sköts upp, och inledde i stället höstsäsongen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 20 mål: Ove Kindvall, IFK Norrköping
 16 mål: Roland Lundblad, AIK
 14 mål: Agne Simonsson, Örgryte IS

Publiksiffror 
 Högsta publiksiffra: 39 772 (Djurgårdens IF–IFK Norrköping 3–0, Råsunda stadion den 30 oktober 1966)

Högst publiksnitt per lag 
 13 369: IFK Göteborg
 11 539: Djurgårdens IF
 11 352: IF Elfsborg

Svenska mästarna 

Djurgårdens IF:s spelare i allsvenskan 1966

Tränare: Torsten Lindberg

 Ronney Pettersson
 Inge Karlsson
 Claes Cronqvist
 Jan-Erik Sjöberg
 Willy Gummesson
 Gösta Sandberg
 Kay Wiestål
 Peder Persson
 Leif Eriksson
 Conny Granqvist
 Sven Lindman
 Jan Öhman

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1966
1966
Fotbollssäsongen 1966